Moon Knight steht für:
 Superheld aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Moon Knight
 Moon Knight (Fernsehserie), Fernsehserie